Coenonympha rhoumensis är en fjärilsart som beskrevs av Harrison 1948. Coenonympha rhoumensis ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
rhoumensis